Puyguilhem ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Frankreich:

 Schloss Puyguilhem, Bauwerk in der Gemeinde Villars (Dordogne)
 Schloss Puyguilhem, Bauwerk in der Gemeinde Thénac (Dordogne), meist im Besitz der Herren von Puychagut
 Puyguilhem, gegründet in Zeiten Karls des Großen, später erweitert zur Bastide und erhoben zum Sitz einer Markgrafschaft, zuletzt selbstständige Gemeinde, seit 1973 Teil der Gemeinde Thénac (Dordogne)

Puyguilhem ist der Name/Namensbestandteil folgender Personen:
 Antonin Nompar de Caumont, marquis de Puyguilhem (1633–1723), französischer Hofedelmann und Offizier.